#MetaHash — Blockchain 4-го поколения, базирующийся на протоколе #TraceChain. Основой проекта является децентрализованная сеть обмена цифровыми активами и платформа для создания децентрализованных приложений, работающих в режиме реального времени.

Краткое описание 
MetaHash — децентрализованная сеть обмена цифровыми активами и платформа для создания децентрализованных приложений, работающих в реальном времени. Сеть #MetaHash масштабируется за счёт мощности имеющихся ресурсов. Проект предназначен для создания единого решения, которое позволит объединить блокчейн в децентрализованную сеть.

Саморегулируемая сеть #MetaHash создает базу для появления ответвления интернета децентрализованных приложений. Они не зависят от своих создателей после запуска и управляются открытым голосованием пользователей или владельцев #MetaHashCoins.

Структура 
 TraceChain

Решение проблемы скорости строится на автоматическом самообучающемся алгоритме маршрутизации сигналов по сети. Начиная работу на скорости 50.000 транзакций в секунду (пропускная способность 100 мегабитного канала) она растет по мере добавления в сеть достаточного количества узлов с более высокой пропускной способностью, формируя ядро основной сети и стабилизируя надежность дополнительных цепей #DataChains, нужных для работы приложений.

 MetaGate

Это open source пользовательский интерфейс для работы с #MetaApps и сетями на протоколе #TraceChain. Сторонние разработчики могут использовать код #MetaGate, встраивая методику работы с сетями #TraceChain/Blockchain и #MetaApps в различные приложения и браузеры.

 MetaApps

Свободные сервера, добавляемые в сеть #MetaHash, используются для работы децентрализованных приложений. Ключевой код (core code) #MetaApps оптимизирует расположение копий приложений исходя из требуемых ресурсов и финансовой мотивации для владельцев серверов, подключенных к сети. Любой разработчик может создать и опубликовать приложение в #MetaApps, а допуск приложений к работе в сети регулируется открытым голосованием владельцев #MetaHashCoin, отражая общечеловеческие ценности всех участников сети.

 MetaHashCoin

Это платёжная валюта системы. #MetaHashCoin используется для оплаты: транзакций, хранения данных, работы приложений, публичных адресов, листинга в #MetaApps, рекламы в #MetaGate и т. д. 3 июня 2018 была признана FINMA как Utility token.

История создания 
В основу технологической части проекта легли наработки компании AdSniper в сфере рекламных технологий, созданные в 2012—2016 годах:
 сетевая библиотека приема сигналов работающая на C++ и способная принимать и отдавать одновременно более 1.000.000 запросов в секунду на один стандартный сервер;
 сетевая библиотека синхронизации сигналов внутри кластера, управляющая гигантскими потоками данных между машинами кластера;
 система машинного обучения, принимающая решения за 10 миллисекунд об ответе на сигнал с учётом мультифакторных взаимосвязей;
 собственный аналог Hadoop подобных систем на C++ для распределенной обработки больших данных.
В 2017 году была создана альфа и бета-версии протокола #TraceChain и объединение с компаниями и людьми в областях международного маркетинга и business development. Были проведены переговоры с экспертами из разных областей (Blockchain, безопасность, торговля на биржах, юридические услуги, PR, финтех), готовыми присоединиться к проекту в качестве консультантов (advisors) и помочь поддерждать запуск проекта в 2018 году.

Команда

Основатели проекта 
 Глеб Никитин (Co-Founder, Partner, CRO)

Серийный предприниматель с опытом разработки масштабных технологических проектов более 20 лет. Основатель компании AdSniper. Последние 10 лет компания создает высоконагруженные рекламные сети. В багаже компании собственный обработчик Big data, обслуживающий петабайты данных, собственные быстрые NoSQL и SQL базы данных, системы искусственного интеллекта и C++ библиотеки для высоконагруженных сетевых сервисов, обрабатывающие запросы на рекламу от всего интернета.
 Антон Аграновский (Co-Founder, Partner, CBDO)

Agranovsky IT — инвестиционная компания, финансирующая IT-стартапы и сопровождающая рост компаний от идеи до IPO. Основатель Антон Аграновский — инвестор, эксперт, лидер мнений в области создания и развития IT-компаний. Член совета директоров Plastic Media, SMX Communications. В 2008—2017 годах — основатель, президент Destiny Development, одной из первых игровых компаний на российском интернет-рынке, известной как своими собственными разработками, так и локализациями.

Структура организации 
 Технический отдел;
 Отдел маркетинга;
 Business development;
 Контент-отдел;
 Операционная группа;
 Юридический отдел.

Адвайзеры 
 Ян Балина

Один из наиболее известных и влиятельных инвесторов, эдвайзеров и евангелистов в области блокчейна и криптовалют. Имеет свою компанию 100X Advisors.
Является известным крипто-блогером. Согласно обзору, предоставленному командой Яна, #MetaHash получил 5 звёзд из 5.

 Скот Уолкер

Серийный предприниматель и соучредитель ДНК, один из мировых премьеров крипто венчурных фондов. Г-н Уокер является одним из самых знающих и связанных крипто инвесторов в секторе.
 Брок Пирс

Брок был известен во всем мире в амплуа актёра. Тем не менее, актёрскую карьеру он завершил довольно рано, в возрасте всего 17-ти лет, и на смену кино пришла игровая индустрия. В 2000-х годах Пирс построил одну из крупнейших компаний по продаже виртуальных активов, Internet Gaming Entertainment, в которой были трудоустроены тысячи китайских профессиональных геймеров. Таким образом Брок Пирс оказался вовлечен в крипто-индустрию на самых истоках её зарождения.
 Лю Юбо

Лю Цзюйбо является бывшим высокопоставленным дипломатом китайского посольства в Мьянме, он дважды награждён почетным званием «An Excellent Diplomat» (Превосходный дипломат) лично китайским председателем Ху Цзиньтао. Однако на сегодняшний день карьера г-на Цзюйбо стала гораздо более тесно связана с областью информационных технологий, включая Blockchain.
 Христо Тенчев

Христо является соучредителем нескольких крипто и блокчейн проектов, таких как LockChain.co, Bitcoin7 и других. Христо также является основателем XS Software, одной из самых успешных гейминг компаний в Европе с более чем 50 миллионами зарегистрированных игроков по всему миру. Тенчев также принял непосредственное участие в проекте Software University (Softuni.bg), инновационного образовательного ИТ центра, занимающихся разработкой программного обеспечения.

ICO 
Дата старта токенсейла была назначена на 29 июня 2018 года. Общая сумма проданных монет составила 920.000.000 MHC. Окончание токенсейла — 18 августа 2018 года.

MHC 
Сфера применения данного платежного средства достаточно широка. Во-первых, #MHC используются для оплаты транзакций любых активов по фиксированной цене. Во-вторых, как средство финансирования размещения приложений. В-третьих — для хранения данных приложений. и тому подобное.

MetaApps 
В #MetaHash программа, написанная на любом языке программирования под любую операционную систему, сможет стать децентрализованным приложением и работать как с данными из интернета, так и с данными из любого Blockchain. #MetaApps работают в реальном времени как обычные веб-сайты и сервисы, но они децентрализованы, и даже их создатель не может изменить принципы их работы без голосования их пользователей или владельцев их цифровых активов (токенов). #MetaApps — альтернатива Smart Сontracts, которая позволяет децентрализовать любой сервис.
Любой разработчик может превратить своё приложение, написанное на любом языке программирования, в приложение #MetaApp:
 Образ программы и операционной системы загружается в сеть и автоматически запускается на множестве машин в сети;
 Создаются на любом языке программирования включая C++, PHP, Solidity и прочие;
 И под любую ОС. Полностью поддерживают функционал Smart Contracts;
 #MetaApps могут работать с любым Blockchain и просто данными из интернета.

TraceChain 
В #TraceChain используется математическая модель оптимального распространения сигнала по сети. Синхронизация тысяч компьютеров вызывает большую нагрузку на сеть и замедляет её работу. Для решения этой задачи #TraceChain полагается на математические алгоритмы под управлением #TraceChain AI. Все сигналы идут от внешнего радиуса к ядрам. Сигналы синхронизируются внутри множества мощных ядер и расходятся назад по сети. Чем больше машин необходимо синхронизировать между собой одновременно, тем выше нагрузка на сеть в целом. Ядра не статичны и постоянно меняются путем голосования. Добавление сверхмощных компьютеров в сеть не делает их автоматически ядрами, что защищает сеть от захвата. Сегмент ядра сети полностью децентрализован и защищен Trust-алгоритмами, а также перепроверками со стороны внешних радиусов. Работа сегмента ядра сети проверяется и охраняется внешними радиусами.

Форджинг 
В данном проекте вместо классического майнинга используется форджинг. Вознаграждение за форджинг формируется из forging-пула и комиссий за транзакции. Расчет происходит 1 раз в 6 часов при прохождении процедуры формирования блока (трима). Периодичность расчета и начислений может меняться, исходя из технических потребностей по усмотрению команды #MetaHash. В отличие от PoW, сервера для майнинга (forging) #MetaHashCoins не устаревают и эффективность их использования не падает, так как их количество ограничено ставкой монет. Единственное, где будет возникать необходимость улучшения качества оборудования, — это ядро системы (при необходимости масштабирования), но комиссии от транзакций на этом этапе полностью окупят апгрейд.

MetaGate 
MetaGate — это браузер для децентрализованных приложений. Данная программа имеет открытый исходный код, поэтому все разработчики смогут встраивать части её кода в свои приложения и браузеры.

MetaGate состоит из:

 Мультивалютного крипто-кошелька;
 Браузера для работы с децентрализованными приложениями и каталога децентрализованных приложений. Любое децентрализованное приложение, построенное на #MetaHash, может быть доступно не только по стандартному интернет домену, но и через #MetaGate или выделено в отдельную программу.

Мероприятия 
 World Blockchain Summit Moscow (19-20 May)
 Blockchain Forum San Francisco (16-10 June) 
 BLOCKCHAIN EXPO EUROPE 2018 (Amsterdam, 27-28 June) 
 GameNode (21-22 July) 
 World Blockchain Congress in Bahrain (29-30 July) 
 #MetaHash organized blockchain tech meetup in Beijing (28 July)
 #MetaHash sponsored Crypto Finance Conference (5-7 September)

Примечания 

Криптовалюты